Ayón ist der Familienname der folgenden Personen:
 Belkis Ayón Manso (1967–1999), kubanische Künstlerin
 Gustavo Ayón Aguirre (* 1985), mexikanischer Basketballspieler